Bernalda – comune della provincia di Matera in Basilicata
 Castello di Bernalda – castello della valle del Basento, nell'omonima località 
 Metaponto di Bernalda – frazione di Bernalda
 Stazione di Bernalda – stazione ferroviaria sulla ferrovia Battipaglia-Potenza-Metaponto